Ян Радзивілл (Бородатий)
 Ян Радзивілл (крайчий литовський)
 Ян Радзивілл (підчаший литовський)
 Ян Юрій Радзивілл

Радзивілли